ZFT steht für:
 Zentralamt für Forschung und Technik der DDR, Vorläufer von Ministerium für Wissenschaft und Technik
 Zentrum für Forschung und Technik der DDR, Dresden

ZfT steht für:
 Zentrum für Türkeistudien, siehe Stiftung für Türkeistudien und Integrationsforschung

Abkürzung